Eduardo Luís Carloto (Curitiba, 1981. április 4. –) brazil labdarúgó-középpályás. Rendelkezik olasz állampolgársággal is.

Források 
Eduardo Luís Carloto adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1981-ben született személyek
Curitibaiak
Brazil labdarúgók
Az FC Treviso labdarúgói
Az AC Paternò 2004 labdarúgói
Az ASD Vis Pesaro 1898 labdarúgói
A Benevento Calcio labdarúgói
Az FC Südtirol labdarúgói
Az SSC Giugliano labdarúgói
Az AS Lucchese-Libertas labdarúgói
A Perugia labdarúgói
Az FBC Unione Venezia labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek